Winkelsett steht für

 Winkelsett, eine Gemeinde im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen

Winkelsett ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Große Winkelsett (1896–1954), deutscher Landespolitiker (Zentrum, CDU) (Nordrhein-Westfalen)
 Ursula Winkelsett (* 1962), deutsche Politikerin